Dixon Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Dixson Island, ö,

Kanada 

 Dixon Island, Nunavut, ö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar